Termin QS ima više značenja.

 Hinolinat sintaza, enzim
 -{Quantum satis}-, koliko je dovoljno